Doeleman ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Hendrik Doeleman (1848–1913), niederländischer Landschaftsmaler, Aquarellist und Zeichner
 Shep Doeleman (* 1967), US-amerikanischer Radioastronom